Карповский — поселок в Тюменцевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Новокарповского сельсовета.

История 
Земли от Тюменцево до пруда Солоновка не были заселены вплоть до 1914 года, пока богатый шарчинский купец Григорий Филиппович Карпов не приглядел их для себя. Он выхлопотал их в собственность и начал заселять по своему усмотрению. В Шарчино у Г. Ф. Карпова был большой дом, он держал огромное хозяйство, имел магазин, в услужении были батраки, прислуга. В планах Григория Филипповича Карпова было построить на новом месте мельницу, да не получилось. Только и успел, что перевезти свою семью на новое место возле рощи, а после - умер.

Однако вслед уже потянулись переселенцы. Первыми стали два родственника Григория - Абросим и Абакум Ивановичи Карповы, которые построили ветряную мельницу (в дальнейшем была разрушена). Село назвали именно по их фамилии. К 1915 году селение уже приобрело заметные очертания. Постройки располагались возле небольшой рощицы, где сейчас расположен центр поселка Карповский.

В начале 1915 года была только одна улица Зеленорощенская. Её название связано с близким расположением с рощей. Постепенно население начало прибывать, строить дома, дворы и другие хозяйственные постройки, так появились еще улица Дубравная и переулок Дубравный.

К 1930 году люди начали заселять территорию за рощей, сделав через нее дорогу. Так, появились одна за другой улицы Центральная, Молодежная, Садовая и Северная.

Как и везде в двадцатые годы, беднейшие семьи в Карповском собирались в коммуны. И так же со временем коммуны распадались. До сих пор возле бора можно увидеть следы от построек тех лет.

Центр Карповского сельсовета Тюменцевского района Каменского округа Сибирского края. В 1928 году состоял из 93 хозяйств. В 1929 году с одной стороны рощи был создан колхоз «Путь Ильича», председателем избрали Терентия Дмитриевича Астафьева. Труд был тяжелым: сеяли из лукошка, сено метали вилами. На время полевых работ в селе оставались только ребятишки и совсем немощные старики. Остальные жили на полевых станах. 

В годы войны люди работали с раннего утра до поздней ночи. В каждом колхозе и совхозе, в каждой бригаде развернулось соревнование под девизом «Работать не только за себя, но и за ушедших на фронт». Несколько сотен человек в колхозах убирали хлеб серпами и крюками. Его надо было не только скосить, но и связать в снопы, составить в кучи. Затем заскирдовать, обмолоть, очистить и сдать на заготовительные пункты. За высокие показатели передовики соревнования были заселены на краевую доску Почета, награждены почетными грамотами и ценными подарками.

С раннего утра до поздней ночи круглый год женщин можно было видеть за рулем трактора, и штурвалом комбайна, на очистке и вывозке зерна государству, на заготовке кормов и подготовке ферм к зиме, за выращиванием скота. От усталости они с ног валились, а домой шли – и пели. С песнями выходили утром рано на работу и возвращались поздно ночью домой.

104 жителя Карповки воевали, 75 погибли.

В 1952 году Конезавод № 140 был присоединен к Конезаводу № 39, образовано третье отделение Конезавода №39, а в 1959 году сюда же влился колхоз «Путь Ильича».

Население 
Национальный состав поселка Карповского Тюменцевского района Алтайского края однороден - 98 % составляют русские.

Инфраструктура 
Значительная часть трудоспособного населения пос. Карповского в настоящий момент занята в сельскохозяйственном производстве. На территории поселка размещены ООО «Карповское» и фермерское хозяйство «Агро». Ещё два года назад кроме этих сельхозпредприятий полеводством занималось фермерское хозяйство «Нива», но, придя в упадок, прекратило свое существование. Производственная инфраструктура, созданная для деятельности ООО «Карповское» включает животноводческие помещения, машинотракторный двор и машинотракторную мастерскую, автогараж, механический ток.

Фермерское хозяйство «Агро» не занимается животноводством, но имеет аналогичные с ООО «Карповское» производственные объекты. Кроме того, на его территории размещена лесопилка.

Ко всем этим объектам подведены необходимые коммуникации производственной инфраструктуры: электрические сети, несколько трансформаторных будок, две водонапорные башни и водопровод. Правда одна из башен 8 лет назад вышла из строя и теперь находится в резерве, поэтому существует угроза временного отсутствия воды.

Социальная инфраструктура пос. Карповского слабо насыщена значимыми объектами. Одним из них является Сельский дом культуры, в котором расположена библиотека. В 2018 - 2019 годах был проведен капитальный ремонт здания СДК в рамках проекта поддержка местных инициатив.

Также в рамках реализации проекта местных инициатив «Предлагай - поддержим!» в 2020 году в поселке Карповском прошло оборудование детской игровой площадки. Игровая зона располагается на улице Центральной. Игровые модули, большие и маленькие качели, горки, песочница и лавочки украшают центр населенного пункта.

В поселке имеется магазин «Оксана», сельское отделение почтовой связи №658598, Карповский фельдшерско-акушерский пункт, являющийся филиалом краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тюменцевская центральная районная больница» и Администрация Новокарповского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края, образованная в 1992 году.

Образование 
В поселке Карповском имеется Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карповская средняя общеобразовательная школа Тюменцевская района Алтайского края (МКОУ Карповская СОШ), основанное в 1931 году., располагавшееся изначально по адресу: улица Центральная, 2.

До 1937 года школа в Карповке была трехклассная, доучивались в Тюменцево. Потом приезжали новые учителя, и прибавлялось в год по классу. Так, к 39-му году была в селе уже семилетка. В каждом классе было до тридцати учеников, занимались в две смены.

1 сентября 1992 года Карповская СОШ открыла свои двери в новом построенном здании по адресу: улица Дубравная, 24, где изначально учащиеся обучались до 10 класса. Однако спустя четыре года школа перешла на 11-летнее образование, которое сохраняется по сей день. 

20 сентября 2016 года филиалом МКОУ Карповской СОШ становится Заводская основная общеобразовательная школа, а 15 февраля 2018 года — Березовская средняя общеобразовательная школа. При присоединении малокомплектных школ в качестве филиалов базовая школа (Карповская СОШ) обеспечивала их преподавание.

Транспорт 
Выезд на автодорогу регионального значения Алтайского края Шарчино – Тюменцево – Рыбное 01К-28.

Известные люди 
 Лапкин, Игнатий Тихонович (род. 1939) — православный российский миссионер, проповедник, исповедник, церковный писатель, поэт, мотивационный оратор и блогер, советский диссидент.

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района